La sigla MAZ puede referirse a:

 Planta de automóviles de Minsk, fabricante bielorruso de automóviles,
 MAZ, hoy día conocida como MZKT, fabricante también bielorruso de tractocamiones.